

Lokalizacje

Austria 
 Rottal – dzielnica gminy Haugschlag

Niemcy 
 Rottal – region w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Rottal – region w kraju związkowym Bawaria

Inne 
 Rottal – ród

Zobacz też 
 Rottal-inn